Верхнеусинский сельсовет — сельское поселение в Ермаковском районе Красноярского края.

Административный центр — село Верхнеусинское.

История 
В XIX в. рассказы казаков, торговых людей, промысловиков о богатой и труднодоступной земле, удобной для заселения, привлекли в долину Уса людей, искавших страну под названием Беловодье, а также тех, кто желал уйти подальше от властей. Первое небольшое поселение возникло в первой четверти XIX в. Примерно в 1815 году по Мирской тропе, которая была тогда одним из торговых путей из Минусинского уезда в Урянхайский край, верхом на лошадях, со скотом, вслед за торговцами прибыли в долину Уса 12 семей, которые поселились около устья речки Изюп. Зимой по Усу заехали еще 10 мордовских семей, а позднее в районе речки Макаровки поселились три монаха, пожелавшие обосновать свой скит.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 5 населённых пунктов:

Посёлок Терёшкино упразднён.

Местное самоуправление 
 Верхнеусинский сельский Совет депутатов
Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

 Глава муниципального образования
 Екимов Александр Васильевич. Дата избрания: 14.03.2010. Срок полномочий: 5 лет

Литература 

 Энциклопедия Красноярского края: Верхнеусинский сельсовет

Примечания 

Муниципальные образования Ермаковского района
Сельские поселения Красноярского края